Priniás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Priniás (ort), Kreta, Nomós Irakleíou, 
 Kallithéa (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 

Robotskapade Greklandförgreningar